Shrink – film del 2009 diretto da Jonas Pate
Shrink – album del 1998 del gruppo musicale The Notwist